Gia Dvali – fisico georgiano
 Jaba Dvali – calciatore georgiano
 Lasha Dvali – calciatore georgiano